Žerůtky può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Žerůtky – comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale
Žerůtky – comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale